Knittelfelder ist der Familienname folgender Person:

 Marie Knittelfelder (1885–1959), österreichische Lehrerin, Lyrikerin und Schriftstellerin

siehe auch
 Knittelfelder FPÖ-Versammlung 2002